Odeh ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Abu Odeh (1933–2022), jordanischer Politiker, Diplomat und Autor
 Ayman Odeh (* 1975), israelischer Politiker
 Rasmea Odeh (* 1948), jordanische Terroristin
 Samer Odeh (* 1970), deutsch-palästinensischer Schriftsteller, Pressefotograf und Kaffeesatzleser
 Samir Odeh-Tamimi (* 1970), palästinensisch-israelischer Komponist
 Simon Al-Odeh (* 1988), deutscher Komponist und Trompeter